Taurasi – comune italiano della provincia di Avellino
 Taurasi – vino rosso prodotto in provincia di Avellino
 Diana Taurasi – cestista statunitense

Pagine correlate
Taurasia